P-Klasse steht für:
 P-Klasse (Luftschiff), Klasse von Militärluftschiffen

Schiffe und Boote:
 P-Klasse (Panzerschiff), nicht gebaute deutsche Panzerschiff-Klasse
 P-Klasse (Jolle), Segeljolle
 Seatruck-P-Klasse, Ro-Pax-Schiffsklasse
 Blue Funnel P-Klasse, Klasse von Frachtschiffen der Blue Funnel Line
 P-Klasse (2012), Klasse von Lotsenstationsschiffen des Nederlands Loodswezen
 Beluga-P1-Klasse, Mehrzweck-Schwergutschiffsklasse der ehemaligen Beluga Group
 Beluga-P2-Klasse, Mehrzweck-Schwergutschiffsklasse der ehemaligen Beluga Group

Die Abkürzung P-Klasse steht für:
 Praxisklasse
 Parthian-Klasse (1929), britische U-Boot-Klasse
 Prawda-Klasse, sowjetische U-Boot-Klasse

Klasse P steht für:
 Klasse P, Fahrerlaubnisklasse der Bundeswehr, siehe Führerschein und Fahrerlaubnis (Deutschland) #Fahrerlaubnisklassen der Bundeswehr
 Klasse P, Bodentyp, siehe Bodentyp #Klasse P – Podsole

PKLASSE